Устариц Альдекоаталора Астарлоа (; 16 февраля 1983, Абадиано, Бискайя, Испания), более известный как Устариц () — испанский футболист, защитник. По национальности баск.

Карьера 
Свою карьеру Устариц начал с клуба «Атлетик Бильбао» в 19 лет, где затем выступал на протяжении всей карьеры, за исключением двух лет, проведённых в составе «Басконии». Большинство своих матчей за «Атлетик» Устариц провёл в чемпионате и Кубке Испании, но он в составе «Атлетика» выступал и в первом розыгрыше Лиги Европы УЕФА. За сборную Испании не играл.

18 августа 2011 года был отправлен в аренду в «Реал Бетис» сроком на один сезон.

31 августа 2012 контракт футболиста с «Атлетиком» был разорван по обоюдному согласию.

Зимой перешёл в «Динамо» Тбилиси, где в первом же сезоне стал чемпионом.

Достижения 
 Чемпион Грузии: 2012/13, 2013/14
 Кубок Грузии: 2013, 2014

Статистика 
По официальному сайту «Атлетика» на 13 февраля 2010

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Арока»
Игроки ФК «Пенафиел»